Rupert I. ist der Name folgender Personen:

 Rupert I. (Kloster Limburg) († um 1130), Geistlicher, Abt von Limburg
 Rupert I. (Passau) († 1165), Geistlicher, Bischof von Passau
 Rupert I. zu Castell († um 1223), Graf zu Castell
 Rupert I. von Liegnitz (1347–1409), Herzog von Liegnitz, siehe Ruprecht I. von Liegnitz

Siehe auch:
 Ruprecht I.